A46 steht für:
 Bundesautobahn 46, Autobahn in Deutschland
 Autoroute A46, Autobahn in Frankreich
 A46 road, Fernstraße in England